Усть-Калма́нский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Усть-Калманка.

Глава района- Храмцов Виктор

География 
Район расположен на юге края. Рельеф — пересеченный, предгорный. Климат континентальный. Средняя температура января −17,7°С, июля +19,8°С. Годовое количество атмосферных осадков — 425 мм. Почвы чернозёмные.

Площадь — 2300 км².

На протяжении 42 км район пересекает река Чарыш, много мелких рек и озёр. Растут берёза, ива, тополь, боярышник, пихта, шиповник, жимолость, черёмуха, редко ель. Обитают из зверей — лось, косуля, волк, бурый медведь, лиса, хорек, куница, бобр, заяц; из птиц — утка, чайка, тетерев, куропатка серая; из рыб — щука, окунь, чебак, таймень, хариус, судак, нельма, налим, лещ, подлещик, язь, карась, сазан, стерлядь, окунь, налим, ёрш.

История 
Образован в 1935 году.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Усть-Калманский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 9 административно-территориальных образований — 9 сельсоветов.

Усть-Калманский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2010 году Кабановский и Усть-Камышенский сельсоветы объединены в Кабановский сельсовет, а Михайловский и Слюдянский сельсоветы объединены в Михайловский сельсовет.

Населённые пункты 
В Усть-Калманском районе 22 населённых пункта:

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мясомолочное животноводство, свиноводство. На территории района находятся элеватор, хлебокомбинат, дом быта, речной порт.

Транспорт 
По территории района проходят автомобильная трасса «Алейск — Чарышское».

Примечания

Ссылки 
 Усть-Калманский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края